Lieu-dit de Gajan (Ariège)

 Pierre Raufast écrivain